«Красная комната» — роман Августа Стриндберга.
 «Красная комната» — российская драма 2006 года, режиссёр Виктор Мережко.
 «» — греческий телесериал, выходивший в 2005—2008 годах.
 Красная комната — кабинет в Белом доме (Вашингтон, США).
 Красная комната (Гармония в красном) — картина французского художника Анри Матисса из собрания Государственного Эрмитажа.
 Красная комната (Кинематографическая вселенная Marvel)

См. также 
 Red Room